L'expression Oscars du cinéma 1955 fait en principe référence à  la  des Oscars, qui a eu lieu en 1955 et honorait des films sortis en 1954.

Pour les films sortis en 1955 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1956.